Kake puede referirse a:

 Kake (Alaska)
 Kake (historieta), serie de historietas y personaje creado por Tom of Finland
 KAKE (TV), canal de televisión en Wichita (Kansas)

Personas 
 Patrick Kake, actor neozelandés